«Как заниматься любовью по-английски» () — американский фильм 2014 года, снятый режиссёром Томом Воном. В Канаде картина вышла под названием How to Make Love Like an Englishman, а в Великобритании — Lessons in Love.

Сюжет 
Профессор Кембриджского университета Ричард Хейг (Пирс Броснан) — отпетый ловелас. Однажды его студентка Кейт (Джессика Альба) огорошила профессора известием о своей беременности. Несмотря на то что ему нравится её сестра Оливия (Сальма Хайек), желая поступить правильно, Хейг делает Кейт предложение. 
Молодожёны переезжают в Лос-Анджелес, но семейная жизнь у них не складывается, и спустя несколько лет Кейт находит мужу замену и решает от него уйти. На этом проблемы Ричарда не заканчиваются — служба эмиграции может его депортировать, и профессору нужно срочно упорядочить свою жизнь. Помогает ему в этом все та же Оливия.

В ролях 
 Пирс Броснан — Ричард Хейг
 Сальма Хайек — Оливия
 Джессика Альба — Кейт
 Малкольм Макдауэлл — Гордон
 Бен Маккензи — Брайан
 Меррин Данги — Анжела
 Марли Мэтлин — Синди
 Иван Сергей — Тим
 Ломбардо Бойяр — Эрнесто
 Фред Меламед — Виктор Пиггот
 Дункан Джойнер — Джейк
 Пол Рэй — Чад
 Роберт Мейлхаус — Алан

Производство 
Джессика Альба, Пирс Броснан и Кристин Скотт Томас были в первом составе фильма. Позже Томас оставила проект и была заменена на Сальму Хайек. Бен Маккензи присоединился к съёмкам 17 октября 2013 года.

Съемки 
Картина была снята за 25 дней, съёмки начались 14 октября 2013 года и закончились 9 ноября 2013.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась 6 ноября 2014 года. В Дании премьера состоялась 4 июня 2015 года. Картина была показана на канале компании DirecTV 23 июля 2015 года.

Критика 
Фильм получил преимущественно негативные рецензии. На сайте Metacritic его рейтинг 11 %.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2015 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы о школе